Клинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Клинская волость (Муромский уезд) — в составе Владимирской губернии, Муромский уезд
 Клинская волость (Торопецкий уезд) — в составе Тверской губернии, Торопецкий уезд
 Клинская волость (Венёвский уезд) — в составе Тульской губернии, Венёвский уезд